Claudia Losch (1960-), athlète allemande ;
 Hartmut Losch (1943-1997), athlète allemand, spécialiste du lancer du disque ;
 Henri Losch (1931-2021), enseignant, acteur, scénariste et linguiste luxembourgeois ;
 Tilly Losch (1907-1975), danseuse, chorégraphe, actrice et peintre autrichienne.